Вади́м Игоревич Поспе́лов е руски общественик, изобретател, генетик, президент на благотворителен фонд „Закон, справедливост и милосърдие“..

Биография 
Завършва Биомедицинския факултет на Московския държавен технически университет „Н. Е. Бауман“. Автор е на изобретения в областта на молекулярната биология и онкологията..

Съучредител и президент е на благотворителен фонд „Закон, справедливост и милосърдие“, ръководител на направление по специална генетика в лаборатория Vita Motus (Швейцария, Санкт Гален).

През 2013 г. Поспелов оказва съдействие за построяването на паметника на ген. Йосиф Гурко до грандхотел „София“ в София..

През 2014 г. Поспелов и благотворителен фонд „Закон, справедливост и милосърдие“ финансират и изграждат параклис и 9-метров кръст в град Елена (България).

Патенти 
 Метод за изолиране на отделни видове микрони от биологични течности, съдържащи екзозоми .
 Продукт на базата на водорасли LAMINARIA Angustata за подобряване на регенерацията и пролиферацията на клетките, метод на производство и употреба .
 Метод за стимулиране на клетките на имунната система на човека .
 Метод за намаляване нивата на генна експресия LRNN3, GRAP, VAMP5 .
 Метод за потискане на туморни метастази .
 Метод за определяне на наличие на реакция на Т клетки в човешката кръв към наличието на антигени на SARS-CoV2 .
 Хирургически инструмент за зашиване на лабораторни животни .
 Метод за стимулиране на човешките имунни клетки .

Награди 
 Награден с орден „Пирогов“ за заслуги в областта на здравеопазването и дългогодишна добросъвестна работа..
 Награден с Орден за благотворителност „Димитър Кудоглу“ на община Пловдив за 2013 г.
 Избран е за почетен гражданин на град Сапарева баня (България) през 2012 г..

Публикации 
 Имунологичен мониторинг за прогнозиране на клиничния отговор към терапията с противотуморна ваксина .
 Нива на екзозомна и неекзозомна експресия на miRNA при пациенти с цироза и рак на черния дроб, свързани с HCV .
 Рак на черния дроб – Генезис, Прогрес и Метастази .

Източници

Външни препратки 
 Личен сайт

Руски общественици
Руски изобретатели
Руски генетици‎
Личности (Санкт Гален)
Почетни граждани в България
Сапаревобанци
Коломна